

Нобл — місто, штат Оклахома
 Нобл — селище, штат Іллінойс
 Нобл — селище, штат Луїзіана